Feber ist ein polnischer Nutzfahrzeughersteller, der sich vor allem auf Aluminium- und Stahlsattelkipper spezialisiert hat.

Firmenprofil 

Die Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Inter Cars, des größten Anbieters von Kraftfahrzeugersatzteilen in Mittel- und Osteuropa, wurde 2004 gegründet und gilt nach den heimischen Mitbewerbern Wielton, Zasław und Mega als einer der größten Produzenten von Aufliegern und Anhängern für Lastkraftwagen sowie Traktoren in Polen.

Neben der Produktion von Nutzfahrzeugen für Fremdmarken, wie Schubbodenaufliegern für den französischen Anbieter Legras oder Tiefladeaufliegern für den italienischen Wettbewerber Cometto, werden seit 2010 von Feber auch Nutzfahrzeuge unter dem eigenen Firmennamen vertrieben. Sämtliche verbaute Komponenten stammen von namhaften Zulieferern wie Alcoa, Eldeck, Hyva, Knorr oder Wabco. Bei der Montage werden zudem ausschließlich hochwertige Stahlelemente der Gattungen Hardox und Stenx eingesetzt.

Zu den wichtigsten Absatzmärkten des im zentralpolnischen Sieradz ansässigen Nutzfahrzeugherstellers zählen vor allem die Länder Skandinaviens, des Baltikums und der Britischen Inseln. Zwischen 2016 und 2021 wurden die Produkte von Feber dank des Vertriebsdienstleisters Trans-Serv auch in Deutschland und Österreich vertrieben. Zu den populärsten Nutzfahrzeugen von Feber zählten im deutschsprachigen Raum insbesondere Sattelkipper für Schüttgüter und Schrotttransporte.

Weblinks 

 Offizielle Internetpräsenz des Unternehmens

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Polen)
Nutzfahrzeughersteller
Landmaschinenhersteller
Unternehmen (Woiwodschaft Łódź)
Sieradz
Gegründet 2004